Falcone steht für:

 Falcone, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Messina, Italien
 (60183) Falcone, einen Asteroiden
 Moto Guzzi Nuovo Falcone, ein Motorrad von Moto Guzzi

Falcone ist der Familienname folgender Personen:

 Aniello Falcone (1607–1656), italienischer Maler und Kupferstecher

 Bernardo Falcone (1620–1696), schweizerisch-italienischer Bildhauer des Frühbarocks
 Giovanni Falcone (1939–1992), italienischer Jurist und Mafia-Jäger
 Giulio Falcone (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Roger Falcone, US-amerikanischer Physiker
 Wladimiro Falcone (* 1995), italienischer Fußballspieler
 Vincent Falcone (* 2003), französischer Motorradrennfahrer

Falcone ist der Titel folgender Filme:

 Giovanni Falcone – Im Netz der Mafia, italienischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1993
 Falcone – Im Fadenkreuz der Mafia, Film aus dem Jahr 1999
 Falcone (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2000)

Siehe auch:
 Falconi